Stinear kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Stinear (sjö), 
 Stinear (berg), 

Robotskapade Antarktisförgreningar